Die Saison 2017/18 ist die elfte Spielzeit der deutschen Basketball-Spielklasse ProA. Die ProA ist die erste Staffel der hierarchisch strukturierten 2. Basketball-Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 23. September 2017 und endete am 31. März 2018. Anschließend folgten die Play-offs um den Aufstieg. Meister wurde der Vorjahresabsteiger aus der Basketball-Bundesliga SC Rasta Vechta.

Modus 
An der Liga nehmen planmäßig 16 Mannschaften teil, die eine reguläre Saison als Rundenturnier im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit Hin- und Rückspiel spielen. Die acht in der Abschlusstabelle bestplatzierten Teams spielen in den Play-offs im Modus „Best-of-Five“ zwei Finalteilnehmer aus, die damit das sportliche Teilnahmerecht an der Basketball-Bundesliga (BBL) erwerben, welches sie bei Erteilung einer BBL-Lizenz auf Basis wirtschaftlicher und infrastruktureller Kriterien zum Aufstieg in die BBL berechtigt. Die Finalteilnehmer spielen zudem in Hin- und Rückspiel den Meister dieser Spielklasse aus. Die zwei schlechtesten Teams steigen in die untere Staffel ProB der zweiten Liga ab.

Anforderungen 
Die teilnehmenden Vereine müssen für die Lizenzerteilung ihre per Lizenzstatut geregelten Nachweise über die sportliche Qualifikation, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Eignung spieltechnischer Einrichtungen und organisatorischen Voraussetzungen erbringen. Bei den spieltechnischen Einrichtungen ist insbesondere eine Spielstätte mit einer Kapazität für 1.500 Zuschauer erforderlich. Darüber hinaus wird die Vereinsorganisation, die Nachwuchsförderung und die Spielstätten-Infrastruktur nach einem Punktesystem bewertet, in dem in dieser Spielzeit mindestens 200 Punkte erreicht werden müssen.

Während des Spieles müssen pro Mannschaft immer zwei deutsche Spieler auf dem Spielfeld stehen, die deutschen Spieler sind mit einer deutschen Flagge auf den Trikots markiert. Es können maximal 18 Spieler je Saison und Team eingesetzt werden. Davon müssen mindestens neun die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Von den maximal zwölf je Spiel einsetzbaren Spielern müssen mindestens sechs Deutsche sein. Es gibt Doppellizenzen für Spieler der Altersklasse U24 mit der Basketball-Bundesliga (BBL) und für U22-Spieler aus den Regionalligen (und darunter). Diese Spieler zählen nicht zu den 18 maximal einsetzbaren Spielern, wohl aber zur nationalen Quote, sofern sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Saisonnotizen 
 Absteiger aus der Basketball-Bundesliga 2016/17 waren SC Rasta Vechta und Phoenix Hagen.
 Aufsteiger aus der ProB 2016/17 waren der Meister OrangeAcademy und der Finalist PS Karlsruhe Lions.
 Im Mai 2018 gab Köln bekannt, sich in Hinblick auf das Spieljahr 2018/19 in die 2. Bundesliga ProB zurückzuziehen, die Mannschaft wurde folglich auf den letzten Platz der Abschlusstabelle gesetzt, wodurch Ehingen, das als Vorletzter sportlich abgestiegen war, auf den 14. Platz rückte und somit in der 2. Bundesliga ProA blieb.

Hauptrunde

Tabelle 

(A) = Absteiger aus der Basketball-Bundesliga 2016/17
(N) = Neuling / Aufsteiger aus der ProB

Bei Gleichheit werden für die Platzierung die Ergebnisse im direkten Vergleich herangezogen.

Play-offs 
 Kursiv gekennzeichnete Ergebnisse wurden nach Verlängerung erspielt.

Ehrungen

Spieler des Monats 
 Oktober: Craig Bradshaw (SG, , PS Karlsruhe LIONS)
 November: Sherman Gay (C, , Crailsheim Merlins)  
 Dezember: Alex Herrera (C, , Phoenix Hagen)
 Januar: Seth Hinrichs (PF, , SC Rasta Vechta)
 Februar: Alex Herrera (C, , Phoenix Hagen)
 März: Alex Herrera (C, , Phoenix Hagen)
 April: Seth Hinrichs (PF, , SC Rasta Vechta)

Youngster des Monats 
 Oktober: Jonas Grof (PG, , Phoenix Hagen)
 November: David Krämer (SG, , OrangeAcademy)
 Dezember: William McDowell-White (PG, , Baunach Young Pikes)
 Januar: William McDowell-White (PG, , Baunach Young Pikes)
 Februar: Kevin Yebo (PF, , Team Ehingen Urspring)
 März: David Krämer (SG, , OrangeAcademy)
 April: Lucien Schmikale  (SG, , Gladiators Trier)

Spieler und Trainer der Spielzeit 
 Spieler des Jahres: Seth Hinrichs (, Vechta)
 Youngster des Jahres: William McDowell-White (, Baunach)
 Trainer des Jahres: Michael Mai (, Karlsruhe)

Siehe auch 
 ProA

Weblinks 
 2. Basketball-Bundesliga | News – Aktuelle Meldungen aus der ProA auf der offiziellen Webseite

Quellen 

2017/18
Basketballsaison 2017/18